Enrico Pancera – scultore italiano
 Giuseppe Pancera – ciclista su strada italiano
 Mario Pancera – giornalista e scrittore italiano